

Скупе — село в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Скупе — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства